Дива́йн или Девайн (; ) — английская фамилия. Происходит от ирландской фамилии Ó Daimhín.

Люди 
 Дивайн (1945—1988; наст. имя Гаррис Гленн Милстид) — американский актёр, певец и драг-квин.
  (ок. 1876 — 1965) — афроамериканский духовный лидер, основатель движения , утверждал, что является Богом.
Фамилия
 Дивайн, Ава (род. 1974; наст. имя Джина Джиако-Доусон) — американская порноактриса.
 Дивайн, Адам (род. 1983) — американский актёр, комик, певец, сценарист, продюсер и актёр дубляжа.
 Девайн, Алфи (род. 2004) — английский футболист.
 Дивайн, Грант (род. 1944) —  (Канада).
  (род. 1966) — шотландский дизайнер компьютерных игр и программист.
 Девайн, Джек — ветеран ЦРУ, член Совета по международным отношениям.
  (род. 1937) — шотландский .
  (1861—1938) — 6-й  (США).
  (род. 1983) — американский бейсболист.
  (род. 1958) — ирландский футболист и тренер.
  (род. 1974; наст. имя Джон Парсонейдж) — канадский рестлер.
 Дивайн, Джордж (1910—1966) — английский театральный менеджер, режиссёр, преподаватель и актёр.
  (род. 1979) — американский музыкант и сочинитель песен.
 Дивайн, Келли (род. 1984) — американская порноактриса.
 Дивайн, Лоретта (род. 1949) — американская характерная актриса театра, кино и телевидения.
 Дивайн, Майкл (1954—1981) — ирландский активист, сооснователь Ирландской национальной освободительной армии, жертва Ирландской голодовки 1981 года.
 Девайн, Рис (род. 2001) — английский футболист.
 Девайн, Стив (род. 1976) — австралийский и новозеландский регбист.
  (1900—1970; наст. имя Матильда Мэри Дивайн) — австралийская преступница.
  (1905—1977; наст. имя Эндрю Вэйбр Дивайн) — американский характерный актёр.
Имя
  (род. 1974; наст. имя Дивайн Эрт Эссенс) — канадская певица.

Прочее 
  — город в Техасе.

См. также 
 Деуайн
 Divine